

Prénom
 Saül, un personnage biblique ;
 Saul est le premier prénom de Paul de Tarse.

Patronyme

 Abba Saül (אַבָּא שָׁאוּל), docteur de la loi juive qui vécut durant la seconde moitié du premier siècle de l'ère courante ;
 Andrew Saul (1946-), homme politique et financier américain ;
 Arnold Saul (1924-2012), joueur américain de tennis ;
 David Saul (1940-2017), homme politique bermudien ;
 Eric Saul (1954-), pilote de vitesse moto français ;
 Frank Saul (1924-2019), joueur professionnel de basket-ball ;
 Isaac ibn Saul, grammairien et poète liturgique juif andalou ;
 John Ralston Saul (1947-), philosophe, essayiste et homme politique canadien ;
 John Saul (1942-), écrivain américain spécialisé dans la littérature d'horreur et le thriller psychologique ;
 Nigel Saul (1952-), académicien britannique ;
 Peter Saul (1934-), peintre américain.

Toponymie

 Saül, une commune française de Guyane

Musique 

 Saül, ou L'ombre de Samuel (intermèdes pour une tragédie parlée par un auteur anonyme, 1706), musique de François Bouvard

 Saül (1739), un oratorio composé par Georg Friedrich Haendel

Titre d’œuvres 

Saul est le titre d'un long poème de Robert Browning.
 Saul est un personnage de la bande dessinée « Seuls ».

Homonymie de prénom
Prénom hébraïque
Prénom masculin